

Persone 
 Ottaviano Preconio († 1568) – arcivescovo cattolico italiano, metropolita di Palermo
 Ottaviano Preconio († 1587) – vescovo cattolico italiano, vescovo di Cefalù

Altro 
 Preconio – sinonimo di elogio o encomio
 Preconio pasquale o Exsultet – annuncio solenne della risurrezione di Cristo durante la veglia pasquale